Ordet Husum har flere betydninger eller specialiseringer:
 Husum (Slesvig) – by i Sydslesvig.
 Husum Amt
 Husum Bugt
 Husum Mølleå
 Husum Slot
 Husum danske kirke
 Husum protestsvin
 Husumer Wintermarathon
 Bahnhof Husum
 Husum (Sverige) – by i Ångermanland, Sverige.
 Husum (København) – bydel i Københavns Kommune.
 Husum Boldklub
 Husum Kirke
 Husum Sogn
 Husum Station
 Husum Torv
 Husumkredsen
 Husumvold Kirke
 Husumvold Sogn
 Husum (Brande Sogn) – bebyggelse i Brande Sogn.
 Husum (Niedersachsen) - en kommune i Landkreis Nienburg/Weser i den tyske delstat Niedersachsen

Se også 
 Husum Gårde – Glenstrup Sogn
 Husum-Ballum – Ballum Sogn